Майк Джон Пейджел (, род. ) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1982 году. Выступал за команды «Балтимор/Индианаполис Колтс», «Кливленд Браунс», «Лос-Анджелес Рэмс».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Кливленд Браунс»
Игроки «Сент-Луис Рэмс»